

Плосківська сільська рада — сільське поселення, Солнцевський район, Курська область
 Плосківська сільська рада — сільське поселення, Третьяковський район, Алтайський край

Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Закарпатська область, Свалявський район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Київська область, Броварський район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Київська область, Таращанський район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Балтський район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Полтавська область, Решетилівський район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Рівненська область, Острозький район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Рівненська область, Дубенський район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Тернопільська область, Кременецький район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Чернівецька область, Путильський район
 Плосківська сільська рада — колишня сільська рада, Чернігівська область, Носівський район